Вы́борнова — русская фамилия. Женская форма фамилии Выборнов.

 Выборнова, Валентина Васильевна (род.1927) — философ, доктор философских наук (1982), профессор (1986). 
 Выборнова, Ирина Евгеньевна (род. 1951) — российский экономист, политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва
 Выборнова, Любовь Алексеевна — российский экономист, кандидат экономических наук, ректор Поволжского государственного университета сервиса (с 2021).
 Трегубович (Выборнова), Марина Викторовна (род. 1967) — советская и российская актриса театра.

См. также 
 Выборнова (улица)